Лоуренс Дин «Ларри» Кристофф, более известный как Ларри Кристофф (; 11 ноября 1942 года, , штат Иллинойс, США) — американский борец вольного и греко-римского стилей, и тренер. По вольной борьбе: многократный призёр чемпионатов мира, чемпион Панамериканских игр.

Спортивная карьера

Вольная борьба 
 Серебряный призёр чемпионатов мира (1966, 1969, 1970), бронзовый призёр чемпионатов мира (1965, 1967).
 Чемпион Панамериканских игр (1967).
 Участник Олимпийских игр 1964 года в Токио (б/м) и Олимпийских игр 1968 года в Мехико (5-е место).
 Чемпион США (1969, 1970, 1971).
 6-кратный победитель национальных чемпионатов  — AAU Nationals.
 Серебряный призёр студенческого NCAA чемпионата США (1963).
 Победитель NCAA чемпионата США во 2-ом Дивизионе (1963, 1964).

Греко-римская борьба 
 3-кратный победитель национальных чемпионатов AAU Nationals.
 Участник чемпионата мира (1965) — 7 место.

Тренерская карьера 
Ещё в период спортивной карьеры в 1966—1967 годах работал помощником тренера по борьбе в
Общественном колледже Карбондейла. В 1969—1971 годах работал помощником тренера по борьбе в . После окончания спортивной карьеры и получения спортивного образования был помощником главного тренера, а с 1979 года — главным тренером и профессором SIUE. 
Также много раз тренировал сборные США на международном уровне, в том числе был главным тренером на Кубках мира 1975 и 1976 годов. Несколько раз входил в тренерский штаб сборной США.
Закончил тренерскую карьеру в 1999 году.

Семья 
Оба его сына — Марк и Мартин "Кип" также были борцами, неоднократными победителями национальных чемпионатов США.

Признание 
 В 1974 и 1984 годах был назван NCAA тренером года во 2-ом Дивизионе.
 В 2007 году избран почетным членом Зала национальной славы борьбы США.

Интересные факты 
На трёх подряд чемпионатах мира в 1965, 1966 и 1967 годах Кристофф оставался непобежденным, но ни разу не выиграл золотую медаль. Каждый раз ему приходилось довольствоваться местами позади Александра Иваницкого, Лютви Ахмедова, Александра Медведя и Османа Дуралиева, потому что у него было больше штрафных очков или отрицательных критериев, чем у них.

Примечания

Ссылки 
 
 
 И. Х. Тотоонти «100 лет вольной борьбы» (Справочник), Владикавказ: Олимп, 2005 (Краснодар: ФГУП Издательство «Советская Кубань»), 197 стр.
 Классическая и вольная борьба. Справочник / Составитель Н. И. Мягченков — Москва: Физкультура и спорт, 1984, 240 стр.
 NCAA: Результаты по сезонам

Борцы США
Чемпионы Панамериканских игр по борьбе
Борцы на летних Олимпийских играх 1964 года
Борцы на летних Олимпийских играх 1968 года
Борцы полутяжёлого веса
Борцы тяжёлого веса